Acron steht für:
 Acron (Florida), Geisterstadt in Florida, USA
 Acron Creek, Fließgewässer in Alabama, USA
 Helenius Acron, römischer Grammatiker und Kommentator im späteren 2. Jahrhundert
 Kopflappen von Gliedertieren, siehe Prostomium

Siehe auch:
 Akron (Begriffsklärung)